Куранда — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России.

Согласно данным переписи населения 2010 года, проживало 9 человек.

География 
Село находится в 11 километрах от Олёкминска.

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Олёкминского улуса